Sarcoscypha är ett släkte av svampar. Sarcoscypha ingår i familjen Sarcoscyphaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Skålsvampar
Sarcoscypha